

Nederlandse achternaam 
 Piet Heijn Schoute, politicus
 Pieter Hendrik Schoute, wiskundige
 Rutger Schoute, muziekcriticus en programmamaker
 C. Louise Thijssen-Schoute, neerlandica en vertaalster, publiceerde over wijsbegeerte in de Gouden Eeuw

Zie ook 
 Schout (doorverwijspagina)
 Schouten